Balance (1995) — álbum da banda Van Halen.
Balancê (2005) — álbum da cantora portuguesa Sara Tavares.
Balancé — brinquedo de utilização colectiva, normalmente encontrado nos parques infantis.

Desambiguação